Le Sporting Club angérien, abrégé en SC Saint-Jean-d'Angély ou SCA Saint-Jean-d'Angély et surnommé le "SCA", est un club de football français basé à Saint-Jean-d'Angély.

Le club possède une histoire riche car il a participé au Championnat de France de football USFSA au début du . Il évolue actuellement en championnat Régional 1 (D6) de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine.

Histoire 
Avec une création en 1902 par Paul Daubigné, le SCA est un des clubs doyens de la ligue du Centre-Ouest de football. Très vite, il obtint un palmarès important puisqu'avec quatre titres de Champion des Charentes consécutifs entre 1911 et 1914, le club se qualifia pour les huitièmes de finale du Championnat de France USFSA en 1911, 1912 et 1914.

Après la seconde guerre mondiale, le club resta longtemps au niveau régional avant de décliner durant les années 1970/1980 mais sous l'impulsion d'une équipe dirigeante ambitieuse le club connu cinq accessions en sept saisons entre 1985 et 1992 pour atteindre la Division 4 après le seul titre de Champion du Centre-Ouest du club.

Le club est resté deux saisons au niveau national.
 1992 - 1993 :  du groupe G de Division 4
 1993 - 1994 :  et premier relégué du groupe D de Nationale 3

Depuis le club évolue de nouveau au niveau régional et a terminé pour la saison 2008-2009 à la deuxième place de la poule A de Division d'Honneur Régionale.

Palmarès 
 Champion DH du Centre-Ouest : 1992
 Champion DHR du Centre-Ouest : 2013

Coupe de France 
Le club a atteint les trente-deuxièmes de finale de la compétition lors de l'édition 1939-1940 avec une défaite face aux Girondins de Bordeaux.

Les derniers résultats :
 2008 - 2009 : Élimination au  par l'ES Buxerolles
 2009 - 2010 : Élimination au  par le FC Chauray
 2010 - 2011 : Élimination au  par le Stade Ruffecois
 2011 - 2012 : Élimination au  par l'AS Merpins
 2012 - 2013 : Élimination au  par l'AS Soyaux

Staff technique 
 Denis Lavaud (Président)
 Francis Jauneau (Vice-président)
 Jacques Texier (Trésorier)
 David Moreaux (Entraîneur)

Joueurs et anciens joueurs 
  Cheick Oumar Dabo.

Anciens entraîneurs 
  Stanislas Dombeck (1984-1990 et 1995-1996)
  Christian Laudu (1990-1993)
  Alain Larvaron (1996-1997)

Notes et références

Lien externe 
 

Club de football en Charente-Maritime
Club sportif en Charente-Maritime
Sporting Club angerien